Nashville Predators je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve městě Nashville v Tennessee. Do NHL vstoupil v ročníku 1998/99 a hraje v Centrální divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Bridgestone Arena s kapacitou 17 113 diváků. Klubové barvy jsou námořnická modř, zlatá a bílá.

Úspěchy 
 Vítěz základní části (1×)
 2017/18
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (1×)
 2016/17
 Vítěz centrální divize (2×)
 2017/18, 2018/19

Individuální trofeje 
Zdroj:

Vyřazená čísla 

 35 - Pekka Rinne, vyřazeno v roce 2022

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Nashville Predators

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Nashville Predators na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1998
Sport v Nashvillu
Sportovní kluby v Tennessee